Малинов (женская форма Малинова) — русская и болгарская фамилия.

Известные носители

Малинов 
 Малинов, Алексей Валерьевич (род. 1969) — российский учёный, доктор философских наук, профессор философского факультета СПбГУ.
 Малинов, Александр Павлов (1867—1938) — болгарский политический деятель, лидер Демократической партии.
 Малинов, Михаил Маркович (1893—1937) — советский политический и государственный деятель.
 Малинов, Николай (род. 1968) — болгарский политический деятель.
 Малинов, Офелия (род. 1996) — итальянская волейболистка болгарского происхождения.
 Малинов, Пётр (род. 1970) — болгарский футболист.
 Малинов, Светослав (род. 1968) — болгарский политик.
 Малинов, Христо (1917—2007) — болгарский футболист.

Малинова 
 Малинова, Ольга Юрьевна (род. 1962) — российский политолог, доктор философских наук, профессор.
 Малинова, Юлия (1869—1953) — болгарская суфражистка и борец за права женщин.

Топоним 
 Малинов — хутор, Фатежский район, Курская область, Россия.
 Малинова — населённый пункт в Даугавпилсском крае, Латвия.

См. также 
 Малинин